

Cinema 
 Le cinque vite di Hector (Being Human) – film del 1993 diretto da Bill Forsyth

Televisione 
Being Human – serie televisiva britannica del 2009
Being Human – serie televisiva statunitense del 2011